Peças de teatro gregas
 Ésquilo#As Suplicantes
 Eurípides#Tragédias

Desambiguações de teatro